La Polska Liga Siatkówki 2020-2021, 85ª edizione della massima serie del campionato polacco di pallavolo maschile, si è svolta dall'11 settembre 2020 al 21 aprile 2021: al torneo hanno partecipato quattordici squadre di club polacche e la vittoria finale è andata per la seconda volta allo .

Regolamento

Formula 
La formula ha previsto:
 Regular season, disputata con girone all'italiana, con gare di andata e ritorno, per un totale di ventisei giornate: le prime otto classificate hanno acceduto ai play-off scudetto, la nona e la decima classificata hanno acceduto alla finale per il nono posto, l'undicesima e la dodicesima classificata hanno acceduto alla finale per l'undicesimo posto e l'ultima classificata è retrocessa in I liga.
 Play-off scudetto, disputati con quarti di finale, semifinali, finale per il terzo posto e finale, giocate al meglio di due vittorie su tre gare.
 Le due eliminate ai quarti di finale dei play-off scudetto meglio classificate nella regular season hanno acceduto alla finale per il quinto posto, giocata con gare di andata e ritorno (in caso di parità di vittorie si è disputato un golden set).
 Le due eliminate ai quarti di finale dei play-off scudetto peggio classificate nella regular season hanno acceduto alla finale per il settimo posto, giocata con gare di andata e ritorno (in caso di parità di vittorie si è disputato un golden set).
 Finale per il nono posto, giocata con gare di andata e ritorno (in caso di parità di vittorie si è disputato un golden set).
 Finale per l'undicesimo posto, giocata con gare di andata e ritorno (in caso di parità di vittorie si è disputato un golden set).

Criteri di classifica 
Se il risultato finale è stato di 3-0 o 3-1 sono stati assegnati 3 punti alla squadra vincente e 0 a quella sconfitta, se il risultato finale è stato di 3-2 sono stati assegnati 2 punti alla squadra vincente e 1 a quella sconfitta.

L'ordine del posizionamento in classifica è stato definito in base a:
Punti;
Numero di partite vinte;
Ratio dei set vinti/persi;
Ratio dei punti realizzati/subiti.

Squadre partecipanti

Torneo

Regular season

Risultati

Classifica 

Legenda:
      Qualificata ai play-off scudetto.
      Qualificata alla finale nono posto.
      Qualificata alla finale undicesimo posto.
      Retrocessa in I liga.

Play-off scudetto

Tabellone

Risultati

Quarti di finale

Semifinali

Finale 3º posto

Finale

Finale 5º posto

Tabellone

Risultati

Finale 7º posto

Tabellone

Risultati

Finale 9º posto

Tabellone

Risultati

Finale 11º posto

Tabellone

Risultati

Classifica finale

Statistiche

Note

Collegamenti esterni 
 

Pallavolo nel 2020
Pallavolo nel 2021
 2020-2021